Kilo järnvägsstation är en järnvägsstation i den finländska staden Esbo i stadsdelen Kilo. Järnvägsstationen ligger på Kustbanan Åbo-Helsingfors mellan järnvägsstationerna Alberga och Kera, cirka 13 kilometer från Helsingfors järnvägsstation. Vid stationen stannar huvudstadsregionens närtrafiks närtåg E (Helsingfors-Esbo), S (Helsingfors-Kyrkslätt), U (Helsingfors-Kyrkslätt) och L (Helsingfors-Kyrkslätt).

Transport i Esbo
Järnvägsstationer i Finland